9X kan syfta på:

 Saab 9X, en konceptbil från Saab
 Windows 9x, en operativsystemsfamilj